Jméno a příjmení Adam Bielecki má více nositelů:

 Adam Bielecki (horolezec) (* 1983) – polský horolezec
 Adam Bielecki (matematik) (1910–2003) – polský matematik
 Adam Bielecki (politik) (1811–1859) – polský římskokatolický duchovní a politik, během revolučního roku 1848 poslanec Říšského sněmu